Turn Me On (David Guetta), single van David Guetta uit 2011
 Turn Me On (Kevin Lyttle), single van Kevin Lyttle uit 2003
 Turn Me On (Riton x Oliver Heldens), single van Riton en Oliver Heldens uit 2019
 Turn me on (Zazi), single van Zazí uit 2012